Aliti (plaats), een plaats in Mozambique
 Aliti (berg), een berg in Mozambique